Rushville désigne les lieux suivants aux États-Unis :
 Rushville (Illinois) ;
 Rushville (Indiana) ;
 Rushville (Iowa) ;
 Rushville (Missouri) ;
 Rushville (New York) ;
 Rushville, ville située en Ohio ;
 Rushville (Nebraska).

 

Homonymie de toponyme